Герман Вениаминович Эпштейн (1888—1935) — советский биолог и педагог, автор трудов по патогенным простейшим, риккетсиозам, гематологии.

Биография 
Сын Веры Владимировны (Дворы Вульфовны) Вишняк. Двоюродный брат М.В. Вишняка и Р.С. Вишняка. В 1912 году окончил физико-математический, а в 1915 — медицинский факультет Московского университета.

В 1919 участвовал в организации Института инфекционных болезней им. И. И. Мечникова и работал в нём до конца жизни.

Одновременно (с 1923 года) работал на кафедре гистологии биологического факультета 1-го МГУ, руководил (с 1924 года) созданной им при кафедре лабораторией протозоологии; с 1926 года — профессор в Институте микробиологии Наркомата просвещения РСФСР; в последующие годы заведовал также сектором болезней рыб ВНИИ прудового и рыбного хозяйства, отделом генетики протистов Института экспериментальной биологии, отделением протозоологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины.

Специалист по патогенным простейшим, автор монографий «Патогенные простейшие, спирохеты и грибки» (1931), «Паразитические амёбы» (1941), а также «Практикум по паразитическим простейшим и спирохетам» (1940). Кроме того, занимался гематологией и риккетсиозами; предложил реакцию агглютинации с риккетсиями для диагностики сыпного тифа (1920).

Похоронен на 18 участке Введенского кладбища в Москве.

Награды 
 Охранная грамота Народного комиссариата по просвещения от 19 ноября 1918 года — удостоверяющая, «что библиотека преподавателя Московского Университета Германа Вениаминовича Эпштейна по истории — литературе и биологии, представляющая научную ценность и необходимая ему для его профессиональных занятий… реквизиции не подлежит».

Семья 
 Жена — Эпштейн Евгения Абрамовна, урождённая Вишняк (1889—1967) — двоюродная сестра известного эсера Марка Вениаминовича Вишняка (1883, Москва, — 1976, Нью-Йорк).
 Дочь — Эпштейн Изабелла Германовна (1925, Берлин — 1986, Москва) — советский редактор-переводчик, кино-редактор, член Союза кинематографистов СССР, главный редактор постоянного секретариата Московского международного кинофестиваля.

Основные научные труды 
  (в пер.)

Примечания

Литература 
 
 : "

Ссылки 
 

Зоологи России
Зоологи СССР
Паразитологи СССР
Преподаватели биологического факультета МГУ
Похороненные на Введенском кладбище
Протозоологи